429-й истребительный авиационный полк — воинская часть Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Полк выделен из состава 160-го истребительного авиационного полка в августе 1941 года, был вооружён самолётами ЛаГГ-3.

В составе действующей армии с 16 сентября 1941 по 24 февраля 1942 и с 18 мая 1942 по 11 июня 1942 года.

Боевые действия начал 16 сентября 1941 года в составе 4-й смешанной авиационной дивизии на Северо-Западном фронте в районе Демянска

24 февраля 1942 года, после расформирования 4-й смешанной авиационной дивизии отправлен на переформирование, был вооружён самолётами Як-1.

По данным Перечня № 12 поступил в действующую армию 16 мая 1942 года, однако в то же время по Справочнику боевого состава на 1 июня 1942 года числится в Приволжском военном округе.

Так или иначе, есть данные о том, что 19 мая 1942 года 12 истребителей полка вели бой с большой группой Bf.109 из состава JG77, потерял 4 машины, заявив о 6 сбитых самолётах (по документам JG77 подтверждается только один). 25 мая 1942 года полк прикрывал 820-й штурмовой авиационный полк (220-я истребительная авиационная дивизия), который штурмовал мотомехчасти противника, выдвигающиеся из районов Барвенково, Марьевка, Петровская на север и есть данные о погибших в течение мая 1942 года в Ворошиловградской области лётчиках. По некоторым данным, в период с 22 мая 1942 года по 28 мая 1942 года входил в состав 220-й истребительной авиационной дивизии, действовавшей на Юго-Западном фронте (8-я воздушная армия), а с 29 мая 1942 года входил в состав 228-й штурмовой авиационной дивизии.

11 июня 1942 года 429-й истребительный авиационный полк переименован в 875-й истребительный авиационный полк.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 160-й истребительный авиационный полк
 429-й истребительный авиационный полк
 875-й истребительный авиационный полк
 66-й гвардейский истребительный авиационный полк
 66-й гвардейский Краснознамённый истребительный авиационный полк
 66-й гвардейский Виленский Краснознамённый истребительный авиационный полк
 66-й гвардейский Виленский Краснознамённый ордена Суворова III степени истребительный авиационный полк
 841-й гвардейский Виленский Краснознамённый ордена Суворова истребительный авиационный полк
 841-й гвардейский Виленский Краснознамённый ордена Суворова авиационный полк истребителей-бомбардировщиков
 841-й гвардейский морской Виленский Краснознамённый ордена Суворова авиационный полк истребителей-бомбардировщиков
 841-й отдельный гвардейский морской Виленский Краснознамённый ордена Суворова авиационный полк истребителей-бомбардировщиков
 841-й отдельный гвардейский Виленский Краснознамённый ордена Суворова вертолётный противолодочный полк
 Полевая почта 35438

Участие в операциях и битвах 
 Харьковская операция — с 15 мая 1942 года по 29 мая 1942 года.

Подчинение

Командиры 
 майор Костромин Анатолий Аникеевич, 09.1940 — 05.07.1941 г. (погиб)
 майор Романов Николай Алексеевич, 08.1941 — 18.10.1941 (погиб)
 капитан, майор, подполковник Ковалёв Алексей Родионович, 04.1942 — 07.09.1943

Статистика боевых действий 
Всего за период с 1941 по 17 мая 1942 года полком:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Фото самолётов 429-го иап
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году